Schneidereit ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Schneidereit (* 1985), deutsche Eishockeyspielerin
 Claus Schneidereit (* 1962), deutscher Künstler
 Eva Schneidereit, deutsche Opern- und Konzertsängerin (Mezzosopran/Alt)
 Hans-Henning Schneidereit († 2013), deutscher Unternehmer
 Heinrich Schneidereit (1884–1915), deutscher Gewichtheber
 Ingeborg Schneidereit (* 1924), deutsche Lyrikerin und Grafikerin
 Otto Schneidereit (1915–1978), deutscher Regisseur und Autor
 Otto A. Schneidereit (* 1912), deutscher Schriftsetzer und Buchhändler